Irina Bogatschowa ist der Name folgender Personen:

* Irina Petrowna Bogatschowa (1939–2019), russische Opernsängerin (Mezzosopran) 
 Irina Bogatschowa (Leichtathletin) (* 1961), kirgisische Marathonläuferin